Babatunde ist ein männlicher nigerianischer Vorname und Familienname. Er stammt aus dem Dialektkontinuum Yoruba und bedeutet Rückkehr des Vaters. Es gibt folgende Namensträger:

Vorname
 Babatunde Olatunji (1927–2003), nigerianischer Perkussionist
 Babatunde Fashola (* 1963), Gouverneur im nigerianischen Bundesstaat Lagos

Familienname
 Abioun Babatunde (* 1994), nigerianischer Fußballspieler
 Babajide Collins Babatunde (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Ishola Babatunde (1965–2009), nigerianischer Fußballspieler
 Julius Babatunde Adelakun (* 1934), nigerianischer Geistlicher, Altbischof von Oyo
 Michel Babatunde (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Obba Babatundé (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler

Männlicher Vorname